В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
  Вірджинія Вейд (2-ге коло)
  Бетті Стеве (фінал)

 Діанне Фромгольтц (півфінал)
 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Грір Стівенс (чвертьфінал)
 Террі Голледей (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington